Prva B hrvatska odbojkaška liga (1. B nacionalna odbojkaška liga) je predstavljala ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2017./18.  
Sudjelovao je 41 klub u 4 skupine - "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".

Centar 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018., wayback

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018., wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2017./2018., wayback

Kvalifikacije za 1. A nacionalnu ligu 
Kvalifikacije za "Prvu ligu"  
Igrano 11. i 12. svibnja 2018. godine u Splitu. 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Kvalifikacije za 1. ligu  
 natjecanja.hos-cvf.hr, Kvalifikacije za 1. ligu, wayback

Unutarnje poveznice 
 Superliga 2017./18. 
 Prva liga 2017./18. 
 Kup Hrvatske u 2017./18.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2017./2018., pristupljeno 27. prosinca 2020. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2017./2018., wayback arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2017./2018.), pristupljeno 27. prosinca 2020. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B NACIONALNA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2017./2018.), wayback arhiva 
  

 

2017-18